Чемпионат Европы по боксу среди женщин 2006 — 5-й по счёту чемпионат континента среди женщин, который проводился с 4 по 10 сентября 2006 года в польской столице Варшаве. В соревнованиях приняли участие 125 спортсменок из 22 команд.

Участники 

  (8)
  (8)
  (5)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (4)

  (1)
  (2)
  (2)
  (13)
  (13)
  (10)
  (11)

  (13)
  (4)
  (4)
  (7)
  (4)
  (2)
  (7)

Медалисты

Распределение наград

Ссылки 
 Результаты чемпионата

Чемпионаты Европы по боксу
Международные спортивные соревнования в Варшаве
Спорт в Польше в 2006 году
2006 год в боксе
Сентябрь 2006 года
бокс женский
Чемпионаты Европы в Польше
Международные соревнования по боксу в Польше